

Саут-Ковентрі Тауншип — селище в окрузі Честер, штат Пенсільванія
 Саут-Ковентрі — переписна місцевість, штат Коннектикут